Ivan Štraus může být:

 Ivan Štraus (architekt) (1928–2018) – bosenskohercegovinský architekt slovinského původu
 Ivan Štraus (houslista) (* 1937) – český houslista a hudební pedagog